Five Easy Pieces (film), Bob Rafelson
Five Easy Pieces (theater), Milo Rau